

Animaux 

Le terme « chien » est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de canidés :
 le Chien des buissons aux oreilles courtes ou Chien à petites oreilles () ;
 les Chiens (genre ) ;
 le Chien domestique ou Chien () ;
 le Chien sauvage d'Australie () ;
 le Chien des bois ou Chien crabier () ;
 le Chien sauvage d'Asie ou Chien rouge () ;
 le Chien sauvage d'Afrique, Chien sauvage africain, Chien chasseur ou Chien-hyène () ;
 le Chien viverrin ou Chien raton () ;
 le Chien oreillard () ;
 le Chien des buissons ou Chien chasseur ().

Arme 
 Le chien est une pièce de certaines armes à feu (voir aussi gâchette).

Astrologie 
 Le chien est un signe de l'astrologie chinoise.

Aéronautique 
 Un chien jaune est un opérateur guidant les avions manœuvrant sur le pont d'un porte-avions.
 Le chien de mer en aéronautique est une dérive marine stabilisée en bout de câble, pour voiliers ou aérostats Zeppy.

Jeux 
 Au tarot, le chien désigne un écart constitué au cours de la donne.

Outil 
 Le chien est un outil de tonnellerie utilisé pour écarter les douelles afin de mettre le fond (on l'appelle aussi tire-fond).

Personnages 
 Chien est un personnage du jeu vidéo Half-Life 2.

Presse 
 Chien Méchant est un magazine qui a paru d' à .

Romans 
 Chien-de-la-lune est un roman de science-fiction écrit par Erik L'Homme. 
 Chien de printemps est un roman de Patrick Modiano.

Cinéma 
 Chien, comédie dramatique belge réalisée par Samuel Benchetrit sortie en 2018 ;
 Le Chien, film français réalisé par Christian Monnier sorti en 2007 ;
 Les Chiens, film français d'Alain Jessua sorti en 1979 ;
 Les Chiens, film soviétique de Dmitri Svetozarov sorti en 1989.

Toponymes

Personnes 
 Chien Chih-cheng (1984-2016), vétérinaire taïwanaise.

Voir aussi 
 
 
 Liste de chiens de fiction
 Liste des races de chiens

Références 

Homonymie de titre
Carnivore (nom vernaculaire)
Canidae
Nom de carnivore ambigu